Nicklaus ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Nicklaus (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Jack Nicklaus (* 1940), US-amerikanischer Golfspieler
 Hans Georg Nicklaus (* 1963), deutsch-österreichischer Kultur- und Musikwissenschaftler
 Karl Nicklaus (* 1937), Schweizer Elektroingenieur und Unternehmer